Екатерина де Бурбон, инфанта Наваррская (;  — ) — дочь Антуана де Бурбона и Жанны д’Альбре, единственная сестра Генриха Наваррского.

Биография 
После того, как её брат стал королём Франции, Екатерина сохранила кальвинистское вероисповедание, за что пользовалась большим уважением среди гугенотов. Брат сделал её герцогиней Альбре и графиней Арманьяк и доверил ей управление кальвинистским Беарном. В своём правлении она полагалась на советы влиятельной герцогини де Роган.

В молодые годы Екатерина отличалась слабым здоровьем. Она путешествовала по Беарну вместе со своей матерью и унаследовала от неё предельную набожность.

Своим мужем она видела кузена, графа Суассонского, однако Генрих противился этому браку. Уступая его просьбе, сорокалетняя Екатерина согласилась на брак с принцем Генрихом, наследником лотарингского престола, однако в силу различия их вероисповедания брак потребовал долгих переговоров с Ватиканом. Она умерла вскоре после свадьбы.

Предки

Примечания

Литература 
 Raymond Ritter. La soeur d’Henri IV, Catherine de Bourbon (1559—1604). — : Jean Touzot, 1985. — 2 vol.
 Pierre Tucoo-Chala. Catherine de Bourbon. Une calviniste exemplaire. — Atlantica, 2003.
 Marie-Hélène Grintchenko. Catherine de Bourbon (1559—1604). Influence politique, religieuse et culturelle d’une princesse calviniste. — : Honoré Champion, 2009.

Бурбон-Вандомы (1-я ветвь)
Гугеноты
Принцессы крови
Герцогини Франции
Инфанты Наварры (женщины)‎